Орхан Башир оглы Гурбанов (; род. 14 октября 1995, Баку, Азербайджанская ССР) — азербайджанский боец смешанных единоборств. Трёхкратный чемпион мира, шестикратный призёр чемпионатов Европы, многократный победитель и призёр международных турниров по универсальному бою.

Биография 

Орхан Гурбанов родился 14 октября 1990 года в Баку. С 1996 по 2007 года обучался в средней образовательной школе №54 города Баку. С 2007 по 2011 года был студентом факультета туризма и социально-культурного сервиса Гянджинского филиала Азербайджанского технологического университета. В 2011-2012 годах проходил воинскую службу в рядах вооружённых сил Азербайджана.

Спортивная карьера 
В возрасте 9 лет начал заниматься карате. В 12 лет перешёл в дзюдо, которым занимался в спортивном клубе «Динамо» до 18 лет. Во время учебы в университете, в 18-летнем возрасте, начал увлекаться универсальными боями. Занимается в «Клубе универсальных боев» Федерации универсальных боев Азербайджана, находящемся на территории республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова в Баку. Главным тренером спортсмена является Эльшан Исмайлов, тренерами - Назим Гусейнов и Сахлиман Агаев.

В 2013 году получил звание мастера спорта Азербайджана. 25 ноября 2013 года журнал «На пути к Олимпу» () выбрал Орхана Гурбанова «Самым техничным спортсменом года» в разделе «смешанных боевых искусств».

Достижения

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Международный турнир имени Гейдара Алиева

Профессиональные бои

Примечания

Ссылки 
 Dünya çempionatında möhtəşəm qələbə

Источники 
 Universal döyüş üzrə beynəlxalq turnirdə 9 qızıl medal
 Azərbaycan idmançıları universal döyüş növləri üzrə dünya çempionatında uğurlu çıxış ediblər

Бойцы смешанных единоборств Азербайджана